14-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2005 проводился в городе Прага (Чехия) с 31 июля по 6 августа 2005 года с участием 20 команд.

В Чехии и городе Прага женский чемпионат Европы проводился в 3-й раз.

Чемпионом Европы (в 8-й раз в своей истории и в 7-й раз подряд) стала сборная Италии, победив в финале сборную Греции. Третье место заняла сборная Нидерландов.

Впервые в женском чемпионате Европы участвовали сборные Венгрии и Финляндии.

Формат соревнований 
Команды по результатам предыдущего чемпионата были разбиты на два дивизиона — A и B, по 10 команд в каждом; чемпионом становилась команда, победившая в дивизионе A; команды, занявшие два последних места в дивизионе A, на следующем чемпионате переходили в дивизион B; две лучшие команды дивизиона B на следующем чемпионате переходили в дивизион A. В каждом дивизионе сначала команды на групповом этапе в двух группах по 5 команд группе играют по круговой системе в один круг; шесть лучших команд (три из каждой группы) выходят в классификацию за 1—6 места в дивизионе (розыгрыш по круговой системе в один круг), из которой четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа; четыре худшие команды (по две из каждой группы) на групповом этапе выходят в классификацию за 7—10 места в дивизионе (розыгрыш по круговой системе в один круг).

Дивизион А

Групповой этап 
Группа AA

Группа AB

 Проходят в классификацию за 1—6 места дивизиона A
 Проходят в классификацию за 7—10 места дивизиона A

Классификация за 7—10 места

Классификация за 1—6 места 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Дивизион B

Групповой этап 
Группа BA

Группа BB

 Проходят в классификацию за 1—6 места дивизиона B
 Проходят в классификацию за 7—10 места дивизиона B

Классификация за 7—10 места

Классификация за 1—6 места 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате переходят в дивизион A
 На следующем чемпионате переходят в дивизион B

Примечания 

2005 год в софтболе
2005
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты Европы в Чехии
Софтбол
Июль 2005 года
Август 2005 года